Опасный поворот:

 «Опасный поворот» — пьеса Джона Пристли
 «Опасный поворот» — фильм Владимира Басова по одноименной пьесе Д. Б. Пристли